Aleksandrov je priimek v Sloveniji, ki ga je po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije na dan 1. januarja 2010 uporabljalo 9 oseb in je med vsemi priimki po pogostosti uporabe uvrščen na 19.620. mesto.

Aleksandrov ali Aleksandrova [aleksándrov/aleksándrova] imata več pomenov.

Osebnosti 
Priimek več osebnosti (/Алекса́ндрова).

 Aleksander Danilovič Aleksandrov (1912—1999), ruski (sovj.) matematik (geometrija), fizik, filozof, alpinist in akademik
 Aleksander Panajotov Aleksandrov (*1951), ruski (sovjetski) kozmonavt
 Aleksander Pavlovič Aleksandrov (*1943), ruski (sovjetski) kozmonavt
 Aleksander Vasiljevič Aleksandrov (1883—1946), ruski (sovjetski) skladatelj, dirigent, zborovodja in generalmajor
 Aleksej Aleksandrov (*1973), beloruski šahist
 Anatolij Sergejevič Aleksandrov (1899—1979), sovjetski general, direktor znanstvenega raziskovalnega inštituta za eksperimentalno fiziko SZ
 Anatolij Petrovič Aleksandrov (1903—1994), sovjetski jedrski fizik in predsednik sovjetske akademije znanosti
 Boris Aleksandrovič Aleksandrov (1905—1994), ruski (sovjetski) skladatelj, dirigent in generalmajor
 Georgij F. Aleksandrov (1908—1961), sovjetski filozof, akademik
 Grigorij Vasiljevič Aleksandrov (1895—1966), sovjetski general 
 Grigorij Vasiljevič Aleksandrov (pr.i. Mormonenko) (1903—1983), ruski (sovjetski) filmski režiser 
 Ivan Petrovič Aleksandrov (1780—1822), ruski slikar
 Pavel Sergejevič Aleksandrov (1896—1982), ruski (sovjetski) matematik, akademik
 Venjamin Aleksandrov (1937—1991), ruski (sovjetski) hokejist
 Todor Aleksandrov (1881—1924), makedonski politik
 Marija Aleksandrova (*1978), ruska plesalka in koreografinja
 Olga Aleksandrova (*1978), ukrajinska šahovska velemojstrica

Drugo 
 Josip Murn - Aleksandrov (1879—1901), slovenski pesnik.

Kraji 
 Aleksandrov, Rusija, mesto v Vladimirski oblasti, Rusija.

Zunanje povezave 
 

Ruski priimki